Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

États-Unis 
 372e régiment d'infanterie (États-Unis)

France 
 372e régiment d'infanterie (France)

Homonymie d'unités militaires